Guerrière () bezeichnet mehrere Kriegsschiffe der französischen Marine:

 Guerrière (Schiff, 1799), eine 44-Kanonen-Fregatte (1800–1806)
 Guerrière, eine 58-Kanonen-Fregatte (Razee), ehemals Linienschiff Romulus (Schiff, 1812) der Téméraire-Klasse (1814–1840)
 Guerrière (Schiff, 1860), eine Fregatte der Dryade-Klasse (1866–1888)